Christophe Grégoire est un acteur, metteur en scène et pédagogue français.

Biographie 

Christophe Grégoire est né dans les Vosges où il pratique très tôt et assidûment le ski de fond et le football en compétition. Il suit des études secondaires dans la filière scientifique et technique (terminale E). Il se tourne alors vers le social et mêle sa formation d’éducateur spécialisé avec un intérêt grandissant pour le théâtre, rédigeant son mémoire de fin d'étude sur « l'art dramatique et la prévention spécialisée ». Ses convictions l'amènent à faire son service national comme objecteur de conscience au sein d'une compagnie de théâtre à Mantes-la-Jolie, le théâtre du Mantois. Il en devient comédien permanent au bout de deux ans. Cette chance lui permet de commencer un parcours d'autodidacte qui va l'amener plus tard à jouer sur de grandes scènes européennes.

Formation 

 Ateliers de techniques de jeu avec Sylvie Chenus (Nancy).
 Stages avec Sylvain Maurice, Francine Berge, Galin Stoev, Radu Pensciulescu (Institut européen de l’acteur), le Roy Hart Théâtre, Philippe Priassot (danse)…

Théâtre 
 1990 : Dramen d’après G.Kaiser, mise en scène de Patrice Bigel : l'employé de banque
 1992 : Le Cocu magnifique de Crommelynck, mise en scène de Patrice Bigel : le bouvier
 1993 : Compétition de M.Lenoir, mise en scène de Patrick Verschueren : le boxeur 
 1994 : Triptyque Balkanique : Peine pour Malvina de D.Kis, Le bonheur est une idée neuve en Europe de J.Plevnes et Tombeau pour Boris Davidovitch de M.Kovac, mise en scène de Patrick Verschueren
 1995 : Le Songe d’une nuit d’été de W.Shakespeare, mise en scène de Michel Pierre,  du Masque d'or : Lisandre 
 1996 : Polyeucte de P.Corneille, mise en scène de Dominique Terrier, Cie Métro Mouvance : Polyeucte
 1996 : Sallinger de B.M.Koltès, mise en scène de Kamel Abdelli : Le Rouquin
 1997 : L’Appareil à nuages, mise en scène d'Agnès Desfosses, Cie Acta : le mineur
 1998 : Villes Invisibles d’après I. Calvino, mise en scène de Hervé Lelardoux, Cie L'Arpenteur : l'agent immobilier 
 2000 : La Mouette d'A.Tchékhov, mise en scène d'Éric Lacascade, Baraque Chabran, Festival d’Avignon : Treplev
 2000 : La Maladie d’être mouche d’A.L.Steininger, CAE de Mont St Aignan : monologue
 2002 : Platonov  d'A.Tchékhov, mise en scène d'Éric Lacascade, Cour d’honneur Festival d'Avignon : Platonov
 2004 : Vraie Blonde et autres… Textes de J.Kérouac, mise en scène de Paul Desveaux : monologue
 2005 : Hedda Gabler d’Ibsen, mise en scène d'Éric Lacascade, théâtre de l’Odéon : Lövborg
 2005 : Méphisto de M.Bertholet, mise en scène de Anne Bisang, Comédie de Genève : Gustaf Gründgens
 2006 : Les Barbares de M.Gorki, mise en scène d'Éric Lacascade, Cour d’honneur Festival d’Avignon : Tcherkoun 
 2007 : Andromaque  de J.Racine, mise en scène de Declan Donnellan, théâtre des Bouffes du Nord : Pyrrhus
 2009 : Les Estivants de M.Gorki, mise en scène d'Éric Lacascade, TNB et Les Gémeaux : Bassov
 2010 : La Cerisaie d'A. Tchékhov, mise en scène de Paul Desveaux, théâtre de l’Athénée : Lopakhine 
 2011 : Le Tartuffe de Molière, mise en scène d'Éric Lacascade, Vidy Lausanne : Orgon 
 2013 : Ubu Roi d'A. Jarry, mise en scène de Declan Donnellan, Londres, La Haye, Paris, Moscou, New York : Père Ubu 
 2014 : Liliom de F.Molnar, mise en scène de Galin Stoev, Liège et La Colline, Paris : Liliom
 2015 : Doe de M.A Cyr, mise en scène de Renaud Marie Leblanc, théâtre de la Minoterie : professeur Parker 
 2015 : Victor ou les enfants au pouvoir de R.Vitrac, mise en scène de Frédéric Poinceau, La Criée Marseille : Charles
 2016 : La Maison, mise en scène de Gustavo Giacosa,  SIC12 : le chasseur, l'homme masqué 
 2016 : Le Mois du Chrysanthème, mise en scène d'Alexandra Tobelaim, Lieux Publics : narrateur
 2016 : Tram 83 de Fiston Mwanza Mijoula, mise en scène de Julie Kretzschmar, Ouagadougou et Limoges : le Narrateur, Ferdinand Malingeau 
 2017 : Périclès, Prince de Tyr de W. Shakespeare, mise en scène de Declan Donnellan, Les Gémeaux et Barbican : Périclès 
 2017 : Les Bas-Fonds de Gorki, mise en scène d'Éric Lacascade, TNB et Les Gémeaux : Satine 
 2018 : Hamlet, il nous faut arracher la joie aux jours qui filent, mise en scène de Benjamin Porée, Les Gémeaux, Sceaux : Claudius

Filmographie

Télévision 
 2005 : PJ, épisode Délivrance : Sanchez
 2008 : La Cour des grands, épisode Muriel : Dan Miller 
 2008 : Guy Môquet, un amour fusillé de Philippe Bérenger
 2011 : Interpol, épisode Samia, de Jérôme Navarro
 2011 : Les Toqués, épisode Un nouveau départ : Jean Forlani
 2012 : Ainsi soient-ils, saison 1, de Rodolphe Tissot : père Soubiran
 2012 : Enquêtes réservées, épisode : La Mort au compteur, de Jérôme Navarro
 2014 : Ainsi soient-ils, saison 2, de Rodolphe Tissot : père Soubiran
 2014 : Caïn, épisode 7 : Duels de Benoit D'Aubert
 2016 : Ainsi soient-ils, saison 3, de Rodolphe Tissot : Père Soubiran
 2016 : Héroïnes d'Audrey Estrugo
 2017 : Alex Hugo : Les Amants du Levant d'Olivier Langlois
 2018 : La Stagiaire
 2019 : Et ils étaient dix, épisode 4, de Pascal Laugier
 2019 : Tandem, épisode 37, de Lionel Chatton

Cinéma 
 2009 : L'Esclave de Magellan
 2011 : Zoo de Nicolas Pleskof, court-métrage : Olivier

Notes et références

Lien externe 
 

Acteur français de cinéma
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)